Alberga kan syfta på:

Alberga, Esbo stad – en stadsdel med järnvägsstation i Esbo stad i Finland
Alberga, Eskilstuna kommun – en tätort i Eskilstuna kommun